Рават может означать:

 Рават, Нави (род. 1977) — американская актриса.
 Рават (посёлок) — посёлок городского типа в Узбекистане.
  — село в Баткенском районе Баткенской области в Киргизии.